Federico Ceccherini (1992-), footballeur italien.
 Massimo Ceccherini (1965-), acteur, réalisateur et comédien italien.
 Sante Ceccherini (1863-1932), escrimeur italien.
 Silvano Ceccherini (1915-1974), écrivain italien.